Курколь — топоним в Казахстане:
 Курколь — село в Павлодарской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Аксу.
 Курколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области